

Patronyme 

Charles Duvernoy (1763-1845), clarinettiste, compositeur et pédagogue français ;
Frédéric Duvernoy (1765-1838), son frère, corniste, compositeur et pédagogue français ;
 Louis Georges Duvernoy (1777-1855), médecin et zoologiste français ;
Charles-François Duvernoy (1796-1872), artiste lyrique et pédagogue français, fils de Charles Duvernoy ;
Antoine François Frédéric Duvernoy (1800-1878), corniste, frère du précédent ;
 Jean-Baptiste Duvernoy (1801-1880), pianiste et compositeur français ;
Henri Duvernoy (1820-1906), fils de Charles Duvernoy, compositeur et pédagogue français ;
Alphonse Duvernoy (1842-1907), pianiste et compositeur français, fils de Charles-François Duvernoy ;
Edmond Duvernoy (1844-1927), pianiste, baryton et professeur de musique français, frère du précédent ;
 Jean Duvernoy (1917-2010), historien et juriste français.

Toponyme 

 Musée Leblanc-Duvernoy, musée d’art français de la ville d’Auxerre.

Autres 
 Glande de Duvernoy, glande présente chez certains reptiles.